Тальсі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Тальсі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна